Крижевичи —  населённый пункт (село) в общине Зворник Республики Сербской в БиГ
 Крижевичи —  населённый пункт (село) в общине Олово Федерации Боснии и Герцеговины в БиГ